Maria Del Monte – attrice italiana
 María del Monte – cantante spagnola